Mate kan syfta på följande:

 Mate, koffeinhaltig dryck
 Mate (växt)
 Nunatak Mate, nunatak i Antarktis
 Mate Vatsadze, georgisk fotbollsspelare